LWND steht für:
 Luftwaffennachrichtendienst, kleinster Schweizer Geheimdienst, siehe Schweizer Nachrichtendienste #Luftwaffennachrichtendienst (LWND)
 Haltepunkt Lutherstadt Wittenberg-Labetz (DS100-Bahnhofscode), Haltepunkt in Lutherstadt Wittenberg-Labetz

Lwnd. steht für:
 Leinwand, Abkürzung aus der Kunstwissenschaft

Abkürzung